Larionow () bzw. die weibliche Form Larionowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Larionowa (* 1975), russische Skirennläuferin
 Alla Larionowa (1931–2000), russische Schauspielerin
 Dmitri Olegowitsch Larionow (* 1985), russischer Kanute
 Igor Nikolajewitsch Larionow (* 1960), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Petrowitsch Larionow (1830–1889), russischer Komponist
 Jekaterina Larionowa (* 1994), kasachische Ringerin
 Juri Jurjewitsch Larionow (* 1986), russischer Eiskunstläufer
 Konstantin Larionow (* 1989), russischer Naturbahnrodler
 Michail Fjodorowitsch Larionow (1881–1964), russischer Maler, der zur russischen Avantgarde zählte
 Nikolai Jewgenjewitsch Larionow (* 1957), russischer Fußballspieler
 Olga Nikolajewna Larionowa (* 1935), sowjetische SF-Autorin (z. B. Der Leopard vom Kilimandscharo)